Mässcupen 1969/1970 vanns av Arsenal, England som slog Anderlecht, Belgien i finalerna. Det var första gången Arsenal vann en europeisk cupturnering.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1969/1970
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969 i Europa
1970 i Europa